Emmanuelle Debever (née en 1955), actrice française ;
  (née en 1944), femme politique belge ;
 Julie Debever (née en 1988), footballeuse internationale française ;
  (née en 1996), nageuse péruvienne.

Voir aussi 

 
 
 

Patronyme néerlandais